Günzkofen ist der Ortsname von

 Günzkofen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen im Landkreis Landshut, Bayern
 Günzkofen (Erharting), Ortsteil der Gemeinde Erharting im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Günzkofen (Hohentengen), Ortsteil der Gemeinde Hohentengen im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Historisch:
 Günzkofen (Obmannschaft) war eine Obmannschaft in Niederbayern.